Langarūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Langarūd (vattendrag i Iran), Gilan, 
 Langarud, kommunhuvudort, Gilan, 
 Shahrestān-e Langarūd, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar